

Fleuves et rivières 
Kali River peut référer à plusieurs rivières :
 Kali est une rivière turque ;
 Kali : la rivière Kali ou Kalinadi traverse Karwar, dans le district d'Uttara Kannada dans l'État du Karnataka au sud de l'Inde ;
 Kali (Uttarakhand) de la chaîne de l'Himalaya au nord de l'Inde ;
 Kali (Uttar Pradesh) qui prend source dans la vallée de Doon et traverse les districts de Saharanpur, Muzaffarnagar, Meerut et Ghaziabad avant de se mêler à l'Hindon, qui se jette dans la Yamuna près de Delhi.

Mythologie 
 Kali est la déesse mère destructrice et créatrice de l'hindouisme ;
 Kali est un nom sanskrit renvoyant à la notion de noirceur, d'obscurité et de dureté, utilisé pour désigner notamment certains démons (celui notamment qui régit le Kali Yuga, l'âge de fer) ;
 Surnom donné par les gitans à Sainte Sara vénérée lors de leur pélérinage aux Saintes-Maries-de-la-Mer, la « Kali » signifie à la fois « gitane » et « noire » dans leur langue.

Patronymes 
 Cyril Kali (1984-), footballeur international français.

Pseudonyme 

 Kali (1918-1998), peintre polonaise naturalisée américaine ;
 Carlos Manuel Gonçalves Alonso, dit Kali, est un footballeur angolais ;
 Kali (Jean-Marc Monnerville), chanteur martiniquais a représenté la France au Concours Eurovision de la chanson 1992, à Malmö (Suède), avec la chanson en créole Monté la riviè.

Toponymie 

 Kali est un village et une municipalité de Croatie située dans l'Île d'Ugljan, comitat de Zadar ;
 Kali est un village  du Togo ;
 Kali est un village du Cameroun.

Bande dessinée 

 Kali, un périodique publié par les Éditions Jeunesse et vacances.

Autres 
 Le kali est une plante (Salsola kali) de la famille des Chénopodiacées ;
 le kali est un genre de poissons de la famille Chiasmodontidae ;
 Kali est une série Web de Canal + de douze épisodes diffusée en  ;
 le Kali Arnis Eskrima est un art martial philippin ;
 le kali est une langue mbum en voie d'extinction, du Nord du Cameroun ou de la République centrafricaine ;
 Kali est un logiciel de compatibilité de jeux ;
 Kali était le nom de code d'une extension du jeu EVE Online, parue fin 2006 sous le nom Revelations ;
 Kali Linux est le nom d'une distribution Linux basée sur Debian centrée sur les tests d'intrusion.

Surnom
Pseudonyme